

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 10 podstawowych
 Dębówka – część wsi Dzikowiec w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, gminie Nowa Ruda
 Dębówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Dębówka – część wsi Grajów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, gminie Wieliczka
 Dębówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów 
 Dębówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Dębówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna 
 Dębówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Dębówka – kolonia w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Teresin
 Dębówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Błonie 
 Dębówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lutocin 
 Dębówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów
 Dębówka – część wsi Brynica Sucha w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, gminie Jędrzejów
 Dębówka – część wsi Michałów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, gminie Michałów
 Dębówka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi

Cieki w Polsce 
 Dębówka – struga, dopływ Leszczki
 Dębówka – struga, dopływ Wisłoki

Miejscowości na Ukrainie 
 Dębówka – wieś w rejonie czemerowieckim obwodu chmielnickiego
 Dębówka – wieś w rejonie borszczowskim obwodu tarnopolskiego

Miejscowości na Białorusi 

 Dębówka – dawniej Dębówka III – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
 Dębówka I – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
 Dębówka II – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
 Dębówka IV – dawniej zaścianek, obecnie część Miłaszowa w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.

Zobacz też 
 Dębowiec, Dębów, Dębówiec, Dębówko